
Molekulska formula -{C21H24N2O2}- se može odnositi na:
 LY-272,015
 S-15535